Guillermo Ignacio 'Willy' Cañas (1977. november 25. –) argentin hivatásos teniszező. Eddigi pályafutása során 7 egyéni és 2 páros ATP tornát nyert meg. Gyakran hívják "Óriásölőnek" világelsők és Grand Slam-győztesek elleni meglepetésgyőzelmei miatt (azon kevesek közé tartozik, akiknek nem negatív a mérlege Roger Federer ellen). 2005-ben egy évre eltiltották doppingvétség miatt.

ATP döntői

Egyéni

Győzelmei (7)

Elvesztett döntői (9)

Páros

Győzelmei (2)

További információk 
 

1977-ben született személyek
Argentin teniszezők
Argentin olimpikonok
Élő személyek